John Askew est un patronyme anglo-saxon qui peut faire référence à :
 , un joueur de rugby ;
 John Askew, un disc-jockey anglais.